Platyperigea är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Smith 1894. Platyperigea ingår i familjen nattflyn. 

Släktet innehåller bara arten Platyperigea montana.

Bildgalleri

Källor 

Nattflyn
Platyperigea